Званцов — фамилия; имеет женскую форму Званцова.

Званцовы — русский дворянский род.

Известные носители 
 Званцов, Александр Петрович (1782—1838) — герольдмейстер Правительствующего сената, статский советник.
 Званцов, Константин Иванович (1823—1890) — русский музыкальный критик и музыковед.

Званцова 
 Званцова, Алёна Владимировна (настоящее имя Елена Владимировна Константинова; род. 1971) — российский кинорежиссёр и сценарист.
 Званцова, Елизавета Николаевна (Званцева; 1864—1921) — художница, ученица И. Е. Репина, владелица имения Тарталеи, основательница студий рисования и живописи в Москве и Санкт-Петербурге. См. также